De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2005 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 31 juli 2005 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP
De race werd na vijf ronden afgebroken na een crash van John Hopkins. Later werd de race herstart over 25 ronden, waarbij de grid werd bepaald door de volgorde van de coureurs aan het einde van de eerste race. Coureurs die in het eerste deel van de race uitvielen, mochten niet deelnemen aan de herstart.

250 cc

125 cc
Alexis Masbou werd gediskwalificeerd omdat hij niet naar de pits ging voor een ride through penalty. De race werd na 20 ronden gestopt door een ongeluk van Manuel Poggiali.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen